Луппи:
 Луппи — остров в Финляндии.
 Луппи, Даниэль (род. 1972) — итальянский композитор, музыкант, аранжировщик и продюсер.
 Луппи, Федерико (1936—2017) — аргентинский и испанский актёр.

См. также